Přídavná jména rajský–rajská–rajské jsou odvozena z podstatného jména ráj, jak je vidět na příkladech rajská zahrada, Rajské fontány.

Rajská je jednoslovné označení pro 
 rajská jablíčka – plody lilku rajče
 rajská omáčka
 rajská polévka

V názvu jídel a potravin slovo rajský neodkazuje přímo na ráj, nýbrž na rajská jablíčka, která jsou základní ingrediencí. Kromě výše uvedených se jedná o rajský protlak, rajské pyré.

Rajská je též ženské příjmení
 Anna Forchheimová-Rajská (1822–1903) – česká herečka
 Bohuslava Rajská (1817–1952) – pseudonym Antonie Čelakovské-Reissové, česká vlastenky, pedagožky, básnířky a autorky rozsáhlé korespondence

Související články 
 Rajský